Goiana kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Goiana (ort), Pernambuco, 
 Goiana (kommun), Pernambuco, 
 Goianá (kommun i Brasilien), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar